I termini cinocefalo e il suo equivalente in latino cynocephalus, vengono utilizzati il primo come nome comune (fra altri) e il secondo per formare il nome scientifico di alcuni animali.

La famiglia di colugo denominata Cynocephalidae: piccoli mammiferi notturni dell'ordine Dermoptera chiamati anche lemuri volanti o galeopiteci.
Le due uniche specie della sopradetta famiglia: il Galeopiteco (Cynocephalus variegatus o Galeopterus variegatus) e il Lemure volante delle Filippine (Cynocephalus volans).
Il babbuino giallo (Papio cynocephalus), una scimmia della famiglia dei Cercopitecidi.